

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Żywkowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Zabłudów 
 Żywkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Górowo Iławeckie